Buzura recursaria är en fjärilsart som beskrevs av Walker 1860. Buzura recursaria ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
recursaria